

Persone

Lutz
Aleda Lutz – infermiera statunitense
Alois Lutz – pattinatore artistico su ghiaccio austriaco
Andreas Lutz – hockeista su ghiaccio italiano
Carl Lutz – diplomatico svizzero
Friedel Lutz – ex calciatore tedesco
George e Kathy Lutz – protagonisti degli eventi da cui è tratta la saga di Amityville
Hans Lutz – ex pistard tedesco
John Lutz – scrittore statunitense
Kellan Lutz – attore statunitense
Lajos Lutz – calciatore e allenatore di calcio ungherese
Matilda Lutz – attrice e modella italiana
Robert Lutz – ex tennista statunitense
Zach Lutz – giocatore di baseball statunitense

Lütz
Manfred Lütz – psicanalista e teologo tedesco

Altro 
Lutz – figura del pattinaggio artistico
7230 Lutz – asteroide
 Lutz – centro abitato statunitense, nella Florida
Lutz – fiume del Vorarlberg
XXXLutz – catena austriaca di arredamento